Aohai (kinesiska: 奥海, 奥海街道) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 96 kilometer sydost om provinshuvudstaden Guangzhou.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Guangdong
WP:Projekt Kina